Tayrac puede referirse a: 

 Tayrac, comuna francesa situada en Aveyron; o
 Tayrac, comuna francesa situada en Lot y Garona.